Гюнтер () — немецкие имя и фамилия.

Носители фамилии 
 Гюнтер, Александр Карлович (1828—1898) — российский учёный-ботаник, энтомолог.
 Гюнтер, Альберт (1830—1914) — немецко-английский зоолог.
 
 Гюнтер, Вильгельм (1899—1945) — бригадефюрер СС и генерал-майор полиции, руководитель СС и полиции на Волыне и Подолье.
 Гюнтер, Ганс (1910—1945) — штурмбаннфюрер СС, начальник центрального управления по еврейской эмиграции в Праге.
 Гюнтер, Генри (1895—1918) — американский солдат, последний из всех солдат, погибших на фронте Первой мировой войны.
 Гюнтер, Готхард (1900—1984) — немецкий философ и логик.
 Гюнтер, Даниэль (род. 1973) — немецкий политик.
 Гюнтер, Детлеф (род. 1954) — немецкий саночник, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы.
 Гюнтер, Дорис (род. 1978) — австрийская сноубордистка.
 Гюнтер, Зигмунд (1848—1923) — немецкий математик и геофизик.
 Гюнтер, Иоганн Христиан (1695—1723) — немецкий поэт, представитель так называемой «второй силезской школы».
 Гюнтер, Корай (род. 1994) — немецкий футболист турецкого происхождения, защитник.
 
 Гюнтер, Лассе (род. 2003) — немецкий футболист.
 Гюнтер, Максимилиан
 Гюнтер, Матиас (1955—) — немецкий математик.
 Гюнтер, Мицци (1879—1961) — австрийская артистка оперетты и драмы.
 Гюнтер, Николай Максимович (1871—1941) — российский и советский математик, заслуженный деятель науки, член-корреспондент АН СССР.
 
 Гюнтер, Пауль (1882—1945) — немецкий прыгун в воду, олимпийский чемпион.
 Гюнтер, Ригоберт (1928—2000) — немецкий историк.
 Гюнтер, Роберт
 
 Гюнтер, Эгон (1927—2017) — немецкий кинорежиссёр и сценарист.
 Гюнтер, Юлиус (1818—1904) — шведский артист оперы (тенор) и педагог. Член Шведской музыкальной академии.

Составные фамилии 
 Гюнтер-Энгель, Юлиана (1819—1910) — немецко-швейцарская писательница, редактор и педагог, одна из пионерок феминизма.

Носители имени 
 Гюнтер (ум. 873) — архиепископ Кёльнский с 850 года.
 Гюнтер (род. 1987) — австрийский рестлер, ранее известный как Вальтер.
 Гунтер Пэрисский (1150—1220) — немецкий хронист Четвёртого крестового похода, монах-цистерцианец из Пэрисского аббатства в Эльзасе.
 Гюнтер фон Вюллерслебен (ум. 1252) — 8-й великий магистр Тевтонского ордена в 1249—1252 годах, маршал ордена в 1228—1230 годах.
 Гюнтер Шварцбургский (1304—1349) — младший сын графа Генриха Бланкенбургского, рыцарь, соратник императора Людвига IV, король Германии.
 Гюнтер II (Шварцбург-Кефернбург)
 Гюнтер XL (граф Шварцбург)
 Гюнтер XLIII
 Гюнтер Виктор (князь Шварцбург-Рудольштадта)
 Гюнтер Фридрих Карл I (князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
 Гюнтер Фридрих Карл II (князь Шварцбург-Зондерсгаузена)

Вымышленные персонажи 
 Гюнтер о’Дим

См. также 
 Günther
 Гинтер — польский вариант фамилии Гюнтер
 Гонтье — французский вариант имени Гюнтер
 Гуннар — скандинавский вариант имени Гюнтер
 Болезнь Гюнтера